169834 Hujie − asteroide
Hujie − città nel Guangdong